Мечеви кандидата 1983-1984 — су део циклуса такмичења за титулу првака света у шаху, где победник постаје изазивач првака света.

Учесници ових мечева, њих осам, су се квалификовали на основу резултата постигнутих на међузонским турнирима и то шесторица Александар Бељавски, Гари Каспаров, Лајош Портиш, Золтан Рибли, Василиј Смислов и Еугенио Торе. Роберт Хибнер и Виктор Корчној су се пласирали као финалисти претходних мечева кандидата.

Мечеви кандидата 1983-1984

Табеле мечева

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Литература 
 Батуринский, Виктор Давыдович: На шахматном Олимпе, Москва, Советская Россия 1984
 Шахматы : Энциклопедический словарь. Москва : Советская энциклопедия, 1990. С. 316. .

Спољашње везе 
 Партије Мечева кандидата у шаху, 1983-1984

Мечеви кандидата 1983-1984
Шах у 1983.
Шах у 1984.